Rywalizacja indywidualna w szabli mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 została rozegrana w dniach 31 lipca–1 sierpnia. Wystartowało 66 zawodników z 26 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w siedmiu grupach. Z każdej z grupy czterech najlepszych zawodników awansowało do ćwierćfinału. W ćwierćfinale rywalizowano w pięciu grupach. Z każdej grupy czterech najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinałach trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodnika do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano do pięciu trafień.

Runda 1 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

Ćwiercinał 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Półfinał 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na igrzyskach olimpijskich, Helsinki 1952